Ahom – lud w Asamie
 Ahom – język tajski w Asamie
 Ahom – pismo indyjskie używane dawnej w Asamie
 Ahom – dawne królestwo w północno-wschodnich Indiach